Женская сборная Испании по хоккею на траве (, ) — женская сборная по хоккею на траве, представляющая Испанию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает .

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 14-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Участие в международных соревнованиях

Летние Олимпийские игры 
 1988 — не прошли квалификацию
 1992 — 
 1996 — 8-е место
 2000 — 4-е место
 2004 — 10-е место
 2008 — 7-е место
 2012 — не прошли квалификацию

Чемпионаты мира 
 1974 — 6-е место
 1976 — 5-е место
 1978 — 8-е место
 1981 — 10-е место
 1983 — не участвовали
 1986 — 11-е место
 1990 — 5-е место
 1994 — 8-е место
 1998 — не участвовали
 2002 — 8-е место
 2006 — 4-е место
 2010 — 12-е место
 2014 — не участвовали

Мировая лига 
 2012/13 — 15-е место

Чемпионаты Европы 
 1984 — 7-е место
 1987 — 5-е место
 1991 — 6-е место
 1995 — 
 1999 — 4-е место
 2003 — 
 2005 — 4-е место
 2007 — 4-е место
 2009 — 4-е место
 2011 — 4-е место
 2013 — 5-е место
 2019 —

Трофей чемпионов 
 1987 — 1989 — не участвовали
 1991 — 4-е место
 1993 — 5-е место
 1995 — 5-е место
 1997 — 2000 — не участвовали
 2001 — 6-е место
 2002 — 2006 — не участвовали
 2007 — 6-е место
 2008 — 2011 — не участвовали

Champions Challenge 
 2002 — не участвовали
 2003 — 
 2005 — 6-е место
 2007 — не участвовали
 2009 — 4-е место
 2011 — 4-е место

Чемпионат мира по индорхоккею 
 2003 — не участвовали
 2007 — 
 2011—2015 — не участвовали

См. также 
 Мужская сборная Испании по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея Испании
 Страница женской сборной на сайте Федерации хоккея Испании
 Женская сборная Испании по хоккею на траве. Олимпийская статистика на сайте Sports-Reference.com 

Испания
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Испании